Stammheim (Calw), stadsdeel van Calw in Baden-Württemberg
Köln-Stammheim, stadsdeel van Keulen in Noordrijn-Westfalen
Stammheim (Stuttgart), stadsdeel van Stuttgart in Baden-Württemberg
Stammheim (Florstadt), kern van Florstadt in Hessen
Stammheim am Main, kern van Kolitzheim in Beieren
Stammheim (film), Duitse misdaadfilm uit 1986 van Reinhard Hauff